Krasna est un toponyme qui peut désigner

Krasna, un village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Krasna, un village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Krasna, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Krasna, un village de la voïvodie de Mazovie
 Krasna, un quartier de Cieszyn.

Krasna, un affluent du Donets.

, village de Slovénie

Voir aussi